Horatius steht für:

 Horaz (65–8 v. Chr.), römischer Dichter
 die römische Familie der Horatier
 (4294) Horatius, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Horatius Cocles,  Volksheld der römischen Mythologie aus der Familie der Horatier

Siehe auch:
 Horace
 Horacio
 Horatio
 Horațiu